Josep de Ribera, (Xàtiva, 1591 - Nàpols, 1652), pintor dit lo Spagnoletto
 Josep Ribera i Cornellà (Gironella, 1969), campió ciclista i motociclista 
 Josep Ribera i Miró (La Plana, 1839 - Barcelona, 1921), compositor de sarsueles 
 Josep Ribera i Pinyol (Sabadell, 1933 - Santa Pau, 2017), cooperador internacional, director del CIDOB (1973-2008)
 Josep Ribera i Sans (Tivissa, 1852 - Madrid, 1912), cirurgià
 Josep Ribera Milán (Sant Julià de Ramis, 26 de gener de 1937), pianista